Міккі (або Ріккі) Сміт () — вигаданий персонаж британського науково-фантастичного телесеріалу «Доктор Хто», зіграний Ноелем Кларком.

Історія персонажа

Знайомство з Доктором 
Перша зустріч механіка Міккі Сміта з Доктором була не з приємних. Його викрадають автони, і Свідомість Нестін заміняє його своїм шпигуном для стеження за Роуз Тайлер. Врешті-решт, Роуз і Доктор рятують його від прибульців, але самі летять подорожувати, попри всі вмовляння Міккі залишитися.

Через відліт Роуз на цілий рік її мати поклала всю вину за її зникнення на Міккі, через що його дванадцять місяців переслідувала поліція. Разом із  він допоміг Докторові та Роуз урятувати Землю від родини , яка намагалася знищити її, спровокувавши ядерну війну. Після цього випадку Доктор запропонував Міккі подорожувати разом з ним і Роуз, але той відмовився, посилаючись на те, що таке життя йому не личить.

В епізоді «Бум у місті» стосунки Роуз і Міккі погіршуються, оскільки вони більше не мають змоги лишатися вірними один одному через такий спосіб життя. Через чергову небезпеку світові Міккі у гніві кидає Роуз, лишаючи її на піклування Доктору.

В епізоді «Роздоріжжя» Доктор повертає Роуз назад до теперішнього часу, де Міккі намагається повернутися до нормального життя. Але вона вмовляє його запустити ТАРДІС, аби повернутися назад і допомогти Докторові з Джеком. За допомогою великої вантажівки вони відчиняють серце ТАРДІС, і корабель разом з Роуз зникає, знову лишаючи Міккі в невіданні.

Божевільне Різдво 
На Різдво 2006 року Роуз повертається додому, де разом із Міккі вони збираються відзначити свято, яке згодом затьмарюється вторгненням Сікораксів. Новий Доктор допомагає їм захиститися від прибульців і знову вирушає подорожувати з Роуз.

Супутник Доктора 
В епізоді «Шкільна зустріч» Міккі допомагає Докторові, Роуз і Сарі Джейн Сміт розкрити справжні особистості вчителів школи Деффрі Вейл, які насправді були крилітанцями. Після цієї події Міккі вирішує, що більше не хоче бути «бляшаним собакою», до якого можна звернутися у будь-який час, і вирушає подорожувати разом з Доктором і Роуз.

Повстання кіберлюдей 
В епізоді «Повстання кіберлюдей» ТАРДІС випадково прибуває до паралельного Всесвіту, де Міккі помилково приймають за його паралельного двійника на ім'я Ріккі — найбільш розшукуваного злочинця Лондону через штрафи за стоянку. Разом зі своїми друзями він збирається скинути корпорацію «Cybus Industries», яка стала причиною повстання кіберлюдей у цьому епізоді. Захистивши людство від знищення, Міккі вирішує залишитися разом зі своєю бабусею (яка загинула в реальності Міккі, але ще жива в паралельній реальності), а також допомогти світові позбутися решти кіберлюдей.

Через події епізодів «Армія привидів» і «Судний день» у Міккі з'являється можливість повернутися назад до свого Всесвіту. Разом із групою бійців вони переслідують групу кіберлюдей, що втекли до світу Роуз, а також . Разом з Доктором вони знищують і тих і інших, але Міккі разом з родиною Роуз доводиться сховатися у паралельному Всесвіті, щоб їх не затягнуло до порожнечі — межі між світами. Доктор пояснив це тим, що всі істоти, що перетнули її, «заражені» і що їх так само могло затягти.

Нашестя Далеків 
В епізоді «Кінець подорожі» щілина між світами знову відчиняється, Міккі разом з Роуз повертаються до рідного Всесвіту, щоб урятувати його від чергового нашестя далеків. У кінці епізоду Міккі вирішує залишитися в нашому Всесвіті, пояснюючи це тем, що його бабуся померла, а в тому світі його більше нічого не тримає.

Родина та особисте життя 
Батько Міккі, Джексон Сміт, працював слюсарем. Коли Міккі був зовсім маленьким, він поїхав до Іспанії та не повернувся, через що його мати покинула його і залишила на піклування бабусі — Рити-Енн Сміт. Згодом вона загинула, впавши зі сходів.

До зустрічі з Доктором Міккі зустрічався з Роуз Тайлер. Після її відльоту їх стосунки почали погіршуватися, і Міккі вирішив, що вони більше не можуть бути разом, тому почав зустрічатися з Трішою Ділейні — дівчиною з магазину.

В епізоді «» з'ясувалося, що після повернення до рідного Всесвіту Міккі одружився з Мартою Джонс.

Кар'єра 
У рідному Всесвіті Міккі працював механіком.

В епізоді «Сталева ера» Міккі вирішив залишитися у паралельному Всесвіті, де працював у місцевому інституті «Торчвуд», але після повернення до рідного світу він разом із Мартою почав працювати фрілансером.

Інші появи 
Міккі фігурував у трьох книгах із серії New Series Adventures: «Переможці отримують усе», «Кам'яна Роуз» і «Бенкет потопельників».

У «Переможці отримують усе» Міккі опинився втягнутим у інопланетну війну, що ведеться за допомогою пульта керування. «Солдатами» війни виявилися викрадені люди, якими керували гравці, які думали, що насправді вони просто грають у гру. Разом із Доктором вони допомогли цим солдатам залишитися серед живих.

У «Кам'яній Роуз» Міккі проводив екскурсію для школярів у Британському музеї. Там він знайшов статую Фортуни, яка мала точнісінько такий самий вигляд, як Роуз.

У «Бенкеті потопельників» Міккі допомагав Докторові та Роуз дослідити таємниче затоплення морського судна і зустрів привида брата подруги Роуз (Кейші). З'ясувалося, що після зникнення Роуз, Кейша почала загравати до Міккі, але була їм відкинута, через що вона поширила чутку про те, що це він убив Роуз, і намовила своїх друзів відлупцювати його. Сам Міккі нічого не пам'ятав з того, що трапилося тієї ночі.

У журналі  друкувався комікс «Квартирант», у якому Десятий Доктор тимчасово поселився до Міккі. Доктор дуже дратував Міккі, особливо в тому, що він робив усе краще за нього.

Також Міккі з'являвся в оповіданні «Взяття Міккі» та є головним адміністратором сайту «Who is Who?».

Додаткові факти 
 У першому сезоні серіалу Дев'ятий Доктор увесь час плутав ім'я Міккі з Ріккі. У другому сезоні, в епізодах «Повстання кіберлюдей» і «Сталева ера» з'явився паралельний двійник Міккі на ім'я Ріккі.
 За задумом , Міккі мав з'явитися у третьому сезоні серіалу «Торчвуд», але через розклад Ноеля Кларка цю ідею довелося скасувати.

Появи у «Докторі Хто»

Епізоди 
Список усіх епізодів, у яких з'являється Міккі Сміт:

Новели

Короткі оповідання

Посилання 
 
 
 Міккі Сміт на TARDIS Index File

Персонажі за алфавітом
Супутники Доктора Хто
Вигадані англійці
Вигадані хакери
Британські механіки